Битва при Любеке состоялась 6 ноября 1806 года в вольном городе Любеке, между прусскими солдатами, во главе с Гебхардом Леберехтом фон Блюхером, которые отступали после поражения в битве при Йене и Ауэрштедте, и войсками Французской империи под командованием маршалов Мюрата, Бернадота и Сульта, которые их преследовали. В этой Войне четвёртой коалиции французы нанесли прусским войскам тяжёлое поражение, изгнав их из нейтрального города.

После сокрушительного поражения от Наполеона в октябре, в битве при Йене и Ауэрштедте прусские армии отступили на восточный берег реки Эльбы и двинулись на северо-восток в попытке достичь реки Одер. Стремясь уничтожить силы своих противников, Наполеон отправил свою Великую армию в погоню. Большая часть бежавших пруссаков укрылась в крепости Магдебург, где они оказались в окружении. Другая часть была перехвачена и уничтожена в битве при Пренцлау. Это событие спровоцировало серию капитуляций прусских войск и крепостей.

Не имея возможности добраться до Одера, Блюхер развернулся и помчался на запад, преследуемый Мюратом, Бернадотом и Сультом. После ряда хорошо проведённых арьергардных действий войска Блюхера пробились в нейтральный город Любек, где заняли оборонительные позиции. Солдаты Бернадота прорвали северную оборону города и сокрушили войска, противостоявшие Мюрату и Сульту. Блюхер едва сбежал из города, хотя большая часть его штаба была взята в плен, а войска почти были разгромлены. Французы жестоко разграбили Любек во время и после боевых действий. На следующий день французы заманили уцелевших пруссаков в ловушку у датской границы и вынудили Блюхера сдаться.

Датские войска под командованием Иоганна Эвальда также были мобилизованы и развёрнуты на близлежащей датско-прусской границе с целью предотвращения проникновения французских или прусских войск на их территорию (первоначальный план Пруссии состоял в том, чтобы бежать от наступающих французов в Данию) и защиты датского нейтралитета силой, если это необходимо. Однако датские войска не принимали никакого существенного участия в вооружённой борьбе, за исключением нескольких незначительных стычек и переговоров как с прусскими, так и с французами, хотя во время них сам Эвальд был ненадолго задержан французами.

Французы захватили в плен небольшое шведское войско во время сражения. Вежливое и уважительное отношение Бернадота к офицерам и солдатам отчасти привело к тому, что скандинавская нация предложила свою корону французскому маршалу почти через четыре года после этой битвы.

Примечания 

Сражения по алфавиту
Сражения Франции
Сражения Пруссии
Сражения Швеции
Сражения 1806 года
Ноябрь 1806 года
Сражения Наполеоновских войн
История Любека